Hachiko steht für

Hachikō, einen japanischen Hund, der Ende der 1920er Jahre für seine Treue berühmt wurde
Hachiko – Eine wunderbare Freundschaft, eine 2009 erschienene filmische Adaption der Hachikō-Geschichte